Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1988 was het eerste in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde negen wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Een uitzondering hierop vond plaats tijdens de ronde op het Circuit Bugatti, waar de tweede race werd afgelast vanwege een te vol programma. Het seizoen begon op 3 april op Donington Park in het Verenigd Koninkrijk en eindigde op 2 oktober op de Manfeild Autocourse in Nieuw-Zeeland.

De Amerikaan Fred Merkel werd kampioen met twee overwinningen. Honda werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten
Voor de ronde op Donington werden de resultaten van de twee races gecombineerd, waaruit een einduitslag werd opgemaakt. In deze race werden dubbele punten uitgereikt, net als in de enige race op Le Mans.

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website